Cemitério da Saudade pode referir-se a:

 Cemitério da Saudade (Campinas) – cemitério municipal da cidade de Campinas em São Paulo.
 Cemitério da Saudade (Piracicaba) – cemitério municipal da cidade de Piracicaba em São Paulo.
 Cemitério da Saudade (São Miguel Paulista) – cemitério municipal do bairro de São Miguel Paulista em São Paulo.
 Cemitério da Saudade (Taboão da Serra) – cemitério municipal da cidade de Taboão da Serra em São Paulo.
 Cemitério Municipal de Limeira – também conhecido como Cemitério da Saudade, localizado no município de Limeira em São Paulo.